Glyphis är ett släkte av lavar. Glyphis ingår i familjen Graphidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Glyphis